Андрей Иванович Александро́вич (; ) — белорусский советский поэт, критик, переводчик, государственный и общественно-политический деятель. Один из организаторов белорусского литературно-художественного объединения «Маладняк». Член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР (1936). Член Союза писателей СССР (1934).

Биография 
Родился 22 января 1906 года в рабочей семье в Минске. Осенью того же года умер его отец. Мать вынуждена была перебиваться случайными заработками, чтобы прокормить семью. Старшая сестра — литературовед Алеся (Александра Ивановна) Александрович

Окончил Минский педагогический техникум (1925), Белорусский государственный университет (1930).

В 1923 году явился одним из шести поэтов-организаторов первого в Белорусской ССР литературного объединения «Маладняк». В 1920-х годах проживал в Полоцке. В 1925 году — редактор журнала «Малады араты», работал в редакциях региональных и минских изданий («Наш працаўнік», «Чырвоная Полаччына», «Бальшавік Беларусі», «Заклік»).

С 1928 член белорусского литературного объединения «Маладняк», позже в Белорусской ассоциации пролетарских писателей (БелАПП).

Участвовал в подготовке реформы белорусского правописания 1933 года и работе Политической комиссии для пересмотра русско-белорусского словаря и новых правил правописания белорусского языка. Под его редакцией вышла книга «Пісьменнікі БССР аб рэформе правапісу беларускай мовы» (Минск, 1934).

Директор Института языка Академии наук Белорусской ССР. С 1932 года заместитель председателя оргкомитета, в 1934—1937 годах — заместитель председателя правления Союза писателей БССР. С 1936 года член-корреспондент Академии наук Белорусской ССР. Член ЦИК Белорусской ССР (1931—1937). Являлся делегатом VIII чрезвычайного Съезда Советов СССР (1936), членом Редакционного комитета Конституции СССР, кандидатом в члены ЦК КП(б)Б (1936—1938).

В июне 1937 года исключен из правления Союза писателей. 2 июля 1938 года арестован, осуждён на 15 лет лагерей. В 1938—1947 годах отбывал наказание на строительстве Норильского металлургического комбината. В 1947 году был досрочно освобождён. С 1947 года — литработник многотиражки Минского тракторного завода. В 1948 году ему было запрещено работать в средствах массовой информации. С 1948 года — бригадир «Белтракторостроя».

26 февраля 1949 года вновь арестован и выслан в Красноярский край. Реабилитирован в 1955 году. Проживал в Минске. Умер в санатории в Подмосковье. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Творчество 
Первые публикации датированы 1921 годом: в газете «Савецкая Беларусь» и журнале «Полымя». В 1924 издал первый сборник стихов «Комсомольская нота» (совместно с А. Вольным). Основная тематика произведений — строительство социализма, классовая борьба в деревне в период коллективизации, подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, борьба за мир.

Библиография

Поэтические книги 
 Сборник стихотворений  (вместе с А. Вольным; «Комсомольская нота») (1924)
 Сборник стихотворений  («По белорусской мостовой») (1925)
 Сборник стихотворений  («Прозолоть») (1926)
 Сборник стихотворений  («Стремглав») (1927)
 Сборник стихотворений  («Фабрика смерти») (1929)
 Поэма  («Тени на солнце») (1930)
 Поэма  («Поэма имени Освобождения») (1930)
 Сборник стихотворений  («Установка») (1930)
 Сборник стихотворений  («Гудки») (1930)
 Сборник стихотворений и поэм  («Стихотворения и поэмы») (1931)
 Сборник стихотворений и поэма  («Рождение человека») (1931)
 Поэма  («Напор») (1933)
 Сборник стихотворений  («Вооружённые песни») (1936)
 Сборник стихотворений  («Стихотворения») (1970)
 Сборник стихотворений  («Голубиное крыло») (1976)
 Избранное  («Избранные произведения») (1934)
 Избранное  («Избранное») (1958)
 Избранное  («Собрание сочинений» в 2 томах) (1981)

Книги прозы 
 Роман  (соавторы А. Дудар, А. Вольный; «Волчата») (1925)
 Сборник рассказов  («Подземелье») (1925)

Книги для детей 
  («Рыбак») (1928)
  («Город утром») (1930)
  («Колыбельная») (1930)
  («Мальчик и петух») (1930)
  («Как дети помогали строить самолёт») (1931)
  («Счастливая дорога») (1935)
  («Сказка о пане Живоглоте») (1935)
  («Подарк деткам-малолеткам») (1936, 1973)

Переводы 
Переводил на белорусский язык с русского, украинского, литовского языков. Автор перевода на белорусский язык «Интернационала», поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», отдельных произведений Д. Бедного, М. Исаковского, А. Суркова, поэмы С. Маршака «Пожар» и других.

Фильмография 
 1931 — Поэма имени освобождения (реж.  Юрий Тарич)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Александрович Андрей Иванович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Выпускники Белорусского государственного университета
Члены Союза писателей СССР
Члены-корреспонденты Академии наук Белорусской ССР
Переводчики Белоруссии
Кандидаты в члены ЦК КП Белоруссии
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Литературные критики Белоруссии
Члены литературного объединения Маладняк
Члены литературного объединения БелАПП
Члены литературного объединения Полымя
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Члены ЦИК Белорусской ССР
Делегаты VIII Всесоюзного съезда Советов
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании